Il singolare del torneo di tennis Thunderbird Classic 1972, facente parte del Virginia Slims Circuit 1972, ha avuto come vincitrice Billie Jean King che ha battuto in finale Margaret Court 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Billie Jean King (Campionessa)
 Nancy Gunter (quarti di finale)
 Margaret Court (finale)
 Rosie Casals (semifinali)

 Kerry Melville (secondo turno)
 Françoise Dürr (quarti di finale)
 Wendy Overton (semifinali)
 Val Ziegenfuss (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Thunderbird Classic 1972